The Eternal: Kiss of the Mummy (Trance) est un film américain réalisé par Michael Almereyda en 1998.
 The Eternal est un groupe australien de metal gothique formé en 2003.
 Les Éternels ( en anglais), est un groupe de super-héros de l'univers Marvel.
 The Eternal est un album de Sonic Youth sorti en 2009.